Rhineland – nome inglese della Renania, Germania
Rhineland – comune del Missouri, Stati Uniti
Rhineland – comunità del Texas, Stati Uniti